Miejscowości w USA:
 Reidsville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Tattnall
 Reidsville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham
Gminy w USA:
 Reidsville (ang. Reidsville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham